Футбольная лига Англии 1888/1889 () — 1-й сезон в истории Футбольной лиги Англии. В нём приняло участие 12 команд, которые провели по два матча между собой (по одному дома и в гостях). Турнир прошёл с 8 сентября 1888 по 20 апреля 1889 года. В первый день было сыграно 5 матчей. «Вест Бромвич Альбион», победив в гостях «Сток» со счётом 2:0, первым возглавил турнирную таблицу. «Престон Норт Энд», не проиграв в турнире ни одного матча, стал чемпионом Англии (5 января 1889 года, за три тура до конца сезона, он стал недосягаем для преследователей). 30 марта 1889 года «Престон Норт Энд» также стал обладателем Кубка Англии, оформив домашний «дубль».

Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Футбольная лига 1888/89 на сайте RSSSF.com

1888
Футбол в Англии в сезоне 1888/1889